Elektro puede hacer referencia a:

Elektro, marca de trenes eléctricos Argentinos, escala 0 de la década de 1950.
Elektro, un robot.
Elektro, una empresa de electricidad brasileña.
Elektro, un personaje de Marvel.